Loď komediantů může být:

literatura
 Loď komediantů (kniha) (anglicky Show boat), knihu napsala Edna Ferberová v roce 1926, český překlad poprvé vyšel roku 1960

muzikál
 Loď komediantů (muzikál), muzikál z roku 1927, který napsali Jerome Kern a Oscar Hammerstein II podle románu Edny Ferberové

film
 Loď komediantů (film, 1929), film podle románu Edny Ferberové adaptoval Charles Kenyon a režíroval Harry A. Pollard
 Loď komediantů (film, 1936), film podle muzikálové předlohy, adaptoval Oscar Hammerstein II a režíroval James Whale
 Loď komediantů (film, 1951), film podle muzikálové předlohy, adaptoval John Lee Mahin a režíroval George Sidney